Fritz Heinemann kan syfta på bland andra:

 Fritz Heinemann (konstnär) (1864–1932), tysk skulptör
 Fritz Heinemann (filosof) (1889–1970), tysk filosof